Dit is een lijst van planetoïden 40401-40500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40401) - || 1999 NS64|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (40402) - || 1999 NY64|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (40403) - || 1999 NJ65|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (40404) - || 1999 OB || 16 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (40405) - || 1999 OU || 17 juli 1999 || W. Bickel
|-
| (40406) - || 1999 OR1|| 16 juli 1999 || LINEAR
|-
| (40407) - || 1999 QT2|| 31 augustus 1999 || T. Urata
|-
| (40408) - || 1999 RO2|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (40409) Taichikato || 1999 RS2|| 6 september 1999 || G. Masi
|-
| (40410) Příhoda || 1999 RJ3|| 4 september 1999 || L. Šarounová
|-
| (40411) - || 1999 RM3|| 6 september 1999 || T. Kagawa
|-
| (40412) - || 1999 RE9|| 4 september 1999 || Spacewatch
|-
| (40413) - || 1999 RS10|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40414) - || 1999 RP11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40415) - || 1999 RB13|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40416) - || 1999 RO14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40417) - || 1999 RD16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40418) - || 1999 RK19|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40419) - || 1999 RV20|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40420) - || 1999 RJ21|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40421) - || 1999 RZ22|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40422) - || 1999 RF23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40423) - || 1999 RJ23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40424) - || 1999 RB24|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40425) - || 1999 RQ25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40426) - || 1999 RV25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40427) - || 1999 RN26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40428) - || 1999 RZ26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40429) - || 1999 RL27|| 7 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40430) - || 1999 RL28|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40431) - || 1999 RK29|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40432) - || 1999 RW29|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40433) - || 1999 RQ30|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40434) - || 1999 RH32|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40435) - || 1999 RL32|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40436) Sylviecoyaud || 1999 RQ32|| 10 september 1999 || Campo Catino
|-
| (40437) - || 1999 RU33|| 6 september 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (40438) - || 1999 RV33|| 6 september 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (40439) - || 1999 RF34|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40440) Dobrovský || 1999 RU34|| 11 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (40441) Jungmann || 1999 RW34|| 11 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (40442) - || 1999 RO35|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40443) - || 1999 RU35|| 7 september 1999 || E. W. Elst
|-
| (40444) Palacký || 1999 RV35|| 12 september 1999 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (40445) - || 1999 RY35|| 12 september 1999 || P. G. Comba
|-
| (40446) - || 1999 RN36|| 12 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (40447) - || 1999 RC37|| 11 september 1999 || Osservatorio San Vittore
|-
| (40448) - || 1999 RT37|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40449) - || 1999 RV37|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40450) - || 1999 RX37|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40451) - || 1999 RD38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40452) - || 1999 RV38|| 12 september 1999 || J. Broughton
|-
| (40453) - || 1999 RX38|| 13 september 1999 || J. Broughton
|-
| (40454) - || 1999 RY39|| 12 september 1999 || CSS
|-
| (40455) - || 1999 RC40|| 12 september 1999 || CSS
|-
| (40456) - || 1999 RV41|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40457) Williamkuhn || 1999 RG43|| 4 september 1999 || M. Collins, M. White
|-
| (40458) - || 1999 RH43|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40459) Rektorys || 1999 RK43|| 14 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (40460) - || 1999 RV43|| 15 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40461) - || 1999 RW43|| 15 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40462) - || 1999 RC44|| 15 september 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (40463) - || 1999 RE44|| 15 september 1999 || G. W. Billings
|-
| (40464) - || 1999 RM44|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40465) - || 1999 RQ44|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (40466) - || 1999 RU44|| 14 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (40467) - || 1999 RE46|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40468) - || 1999 RF46|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40469) - || 1999 RM47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40470) - || 1999 RN47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40471) - || 1999 RX47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40472) - || 1999 RU49|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40473) - || 1999 RR50|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40474) - || 1999 RG51|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40475) - || 1999 RE53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40476) - || 1999 RH53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40477) - || 1999 RS54|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40478) - || 1999 RT54|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40479) - || 1999 RQ60|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40480) - || 1999 RK61|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40481) - || 1999 RQ61|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40482) - || 1999 RA62|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40483) - || 1999 RE62|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40484) - || 1999 RA63|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40485) - || 1999 RY63|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40486) - || 1999 RJ64|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40487) - || 1999 RP66|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40488) - || 1999 RV66|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40489) - || 1999 RH67|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40490) - || 1999 RY67|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40491) - || 1999 RJ68|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40492) - || 1999 RO69|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40493) - || 1999 RD71|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40494) - || 1999 RG72|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40495) - || 1999 RQ74|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40496) - || 1999 RD76|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40497) - || 1999 RR78|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40498) - || 1999 RG80|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40499) - || 1999 RK81|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40500) - || 1999 RE82|| 7 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten